Miodary steht für:

 Miodary (Świerczów), Ort der polnischen Landgemeinde Świerczów
 Miodary, Ort der polnischen Landgemeinde Dobroszyce